Кубок Кремля 2000 года в женском одиночном разряде проводится в пятый раз. В основной сетке турнира 28 участниц, четверо из которых проходят по результатам квалификации, и ещё двое получили специальное приглашение от организаторов.

Натали Тозья защищала свой прошлогодний титул, но проиграла в полуфинале.

Посев 
Первые четверо сеянных участниц начинают турнир со второго круга.

 ' Мартина Хингис (Титул)
  Натали Тозья (Полуфинал)
  Аранча Санчес Викарио (Второй раунд)
  Анна Курникова (Финал)

 Амели Моресмо ''(Полуфинал) 
 Жюли Алар-Декюжи ''(Первый раунд) 
 Елена Дементьева ''(Четвертьфинал) 
 Барбара Шетт ''(Четвертьфинал)

Сетка турнира

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Ссылки 
 

Кубок Кремля 2000